Больверк, болверк или больворок (от  — укреплённый земляной вал, или от  — крепость, от ср.нидерл. boll werk — замкнутое сооружение) — многозначное слово:

 Больверк (фортификация) — замкнутое земляное фортификационное укрепление в виде вала, то же самое, что и бульвар ( от  — укреплённый земляной вал). Предшественник бастиона.
 Больверк (гидротехника) — каменное инженерное гидротехническое сооружение, предназначенное для защиты морского берега от разрушающего действия волн.

Примечания